Isabel Blanco (née en 1974), actrice espagnole.
 Isabel Blanco (née en 1979), joueuse norvégienne de handball.